Neue Deutsche Welle
Nationaal Dataportaal Wegverkeer